Mulinum pauciflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Friedrich Carlos Federico Reiche. Mulinum pauciflorum ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pauciflorum